Lukwonwod kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Lukonor, ö, Likiep, 
 Lukunwod, ö, Mili, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar